Ribera Alta est un nom de lieu en Espagne :

 Ribera Alta en espagnol ou Erriberagoitia en basque, commune d'Alava située dans la communauté autonome du Pays basque.
 Ribera Alta, comarque de la communauté forale de Navarre.
 Ribera Alta, comarque de la province de Valence dans la Communauté valencienne.